Canada Cup kan syfta på:

Canada Cup i brottning
Canada Cup i cykelsport
Canada Cup i curling
Canada Cup i fotboll
Canada Cup i golf
Canada Cup i ishockey
Canada Cup i rugby union
Canada Cup i softboll
Canada Cup i segling
Women's Canada Cup i ishockey